Никольсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Николсон, Артур (1849—1928) — английский дипломат и политик. 
 Никольсон, Гарольд (1886—1968) — английский дипломат, политик, историк.

Другое 
 Никольсон — крупный молодой ударный кратер в юго-восточной области гор Рук на видимой стороне Луны.
 См. также 
 Николсон